Флаг Ру́зского городского округа Московской области Российской Федерации— опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Первоначально данный флаг был утверждён 24 октября 2006 года флагом городского поселения Руза и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2652.

Законом Московской области от 28 декабря 2016 года № 184/2016-ОЗ все муниципальные образования Рузского муниципального района были преобразованы в Рузский городской округ.

Решением Совета депутатов Рузского городского округа от 6 сентября 2017 года № 108/10 флаг городского поселения Руза было принято считать флагом Рузского городского округа Московской области.

Решением Совета депутатов Рузского городского округа от 6 сентября 2017 года № 107/10 было утверждено положение о флаге округа.

Описание 
«Флаг городского поселения Руза представляет собой красное прямоугольное полотнище с отношением сторон 2:3, несущее в середине изображение четырёх перекрещённых мечей из герба поселения, выполненное белыми, жёлтыми и оранжевыми цветами».

«Прямоугольное двухстороннее полотнище красного цвета с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба Рузского городского округа, выполненные белым и жёлтым цветом».

Обоснование символики 
Флаг Рузского городского округа составлен по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Флаг Рузского городского округа разработан на основе герба городского округа.

За основу герба взят исторический герб города Руза, утверждённый а, полное описание исторического герба гласит:

В червлёном щите четыре, наперекрест положенные серебряные меча с золотыми рукоятками.

В ранее утверждённом гербе Рузы (а) объяснялось присутствие на гербе города мечей:

…в знак многих сражений, случившихся при сём городе в древние времена.

Одно из таких сражений произошло в 1618 году, когда Руза выдержала осаду польско-литовских войск.

Впервые Руза упоминается в духовной грамоте московского князя Ивана Калиты в 1328 году (по другим данным — 1339 году). С 1494 года по 1503 год была самостоятельным удельным княжеством, что нашло отражение в статусной короне городского поселения. С 1504 года Рузское удельное княжество вошло в состав Московского княжества.

Красный цвет символизирует красоту, праздник, жизненную силу, а также боевые и трудовые достижения местных жителей.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, невинности.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, прочности, стабильности и процветания.

Примечания 

Рузский городской округ